Кисиленко Юрій Вікторович — майстер різьблення на дереві та декоративної кераміки, музикант, член НСХУ.
 Кисиленко Юрій Петрович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.